Eldora kan syfta på:

 Eldora, Colorado
 Eldora, Iowa
 Eldora Speedway i Ohio